Les élections régionales de  dans les Abruzzes () se tiennent le , afin d'élire le président de la junte régionale et les  de la  du conseil régional des Abruzzes pour un mandat de cinq ans.

Système électoral 

Le conseil régional du Latium est constitué de 40 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 31 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 7 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2005

Notes et références 

2005
Abruzzes
Politique en avril 2005